De Davis Cup 2017 wereldgroep play-offs zal uitmaken welke acht landen zich plaatsen voor de Davis Cup wereldgroep in 2018. De acht verliezende teams van de eerste ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de tweede ronde van de regionale zones komen uit in de play-offs. Door loting wordt bepaald welke acht geplaatste landen tegen welk ongeplaatst land spelen.

Geplaatste teams 
De volgende teams zullen strijden voor een plek in de wereldgroep in 2018:

Vanuit Wereldgroep
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vanuit Amerikaanse zone - Groep 1

 
 

 Vanuit Aziatische/Oceanische zone - Groep 1

 
 

 Vanuit Europese/Afrikaanse zone - Groep 1
 
 
 
 

Dikgedrukt geeft aan dat het land zich heeft geplaatst voor de Davis Cup 2018 Wereldgroep.

Loting en wedstrijden 
De wedstrijden zullen plaatsvinden van 15 tot en met 17 september 2017.

De acht verliezende teams van de 1e ronde van de wereldgroep en de acht winnaars van de 2e ronde van de regionale zones zullen deze landen vergezellen. Bij de loting worden de acht geplaatste teams geloot tegen de acht ongeplaatste teams.

 ,  , ,  en  blijven in de wereldgroep in 2018.
 ,  en  zijn gepromoveerd naar de wereldgroep in 2018.
 , , ,  en  blijven in de regionale zone 1 in 2018.
 ,  en  zijn gedegradeerd naar de regionale Zone 1 in 2018.

Play-off resultaten

Kazachstan vs. Argentinië

Colombia vs. Kroatië

Zwitserland vs. Wit-Rusland

Nederland vs. Tsjchië

Portugal vs. Duitsland

Japan vs. Brazilië

Hongarije vs. Rusland

Canada vs. India

Play-offs
2017